Авер'янов — російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Авер'янова Тетяна Михайлівна (1939—2008) — радянська і російська науковиця, кандидатка біологічних наук; ботанікиня, еволюціоністка, фахівчиня в галузі популяційної біології та історик біології.

Чоловіки 
 Андрій Авер'янов — російський генерал-майор, керівник підрозділу ГРУ ГШ РФ, що спеціалізується на диверсійних операціях у Європі (The New York Times).
 Авер'янов Вадим Борисович (* 1951) — Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України
 Авер'янов Георгій Борисович (1930 — 1991) — український віолончеліст, педагог, професор, ректор Харківського інституту мистецтв
 Авер'янов Євген Васильович  (* 1938) — народний артист України, балетмейстер Державного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського
 Авер'янов Олег В'ячеславович (* 1977) — український політик, член РПУ.
 Авер'янов Олександр Миколайович (* 1948) — колишній радянський футболіст, радянський і російський футбольний тренер
 Авер'янов Олександр Олександрович (* 1969) — колишній радянський та російський футболіст, російський футбольний тренер та скаут.
 Авер'янов Петро Іванович (1867–1937) — генерал-лейтенант, начальник Головного управління Генерального штабу Російської імперії.
 Авер'янов Сергій Володимирович — підполковник Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня

Примітки 

Російські прізвища